Dit is de wereldranglijst van augustus 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 augustus 1997.

Mannen 08